Анжели́ка И́горевна Тиманина (род. , Свердловск) — российская синхронистка, бывший капитан олимпийской сборной России по синхронному плаванию. Член сборной Москвы. 11-кратная чемпионка мира. Олимпийская чемпионка 2012. Заслуженный мастер спорта России.

Спортивная карьера 
Синхронным плаванием начала заниматься в 5 лет в СДЮШОР № 19 г. Екатеринбурга. Переехала в Москву, где стала заниматься в СДЮШОР по подготовке олимпийского резерва «Труд».

В 2008 году в розыгрыше Мирового трофея Международной федерации водных видов спорта по синхронному плаванию сборная России выступала юниорским составом. Тиманина с Дарьей Коробовой в произвольной программе дуэтов стали третьими.

В 2009 году в составе сборной России дебютировала на чемпионате мира, проходившем в Риме, где выиграла две золотые медали в группе — в технической и произвольной программах.

В 2010 году на чемпионате Европы в Будапеште приняла участие в соревновании групп и комбинации, где российские спортсменки выиграли за явным преимуществом.

В 2011 году на чемпионате мира по водным видам спорта, проходившем в Шанхае (Китай) стала трёхкратной чемпионкой мира в соревновании групп и комбинации.

В 2012 году стала Олимпийской чемпионкой (Лондон) в соревнованиях групп.

В 2013 году на летней Универсиаде в Казани выиграла две золотые медали: в соревновании групп и комбинации.

В том же году на чемпионате мира в Барселоне стала победительницей в соревновании групп и комбинации.

В феврале 2014 года была названа самой светской спортсменкой России по версии журнала TATLER (Россия).

Образование 
В июне 2014 года с отличием (красный диплом) окончила Институт физической культуры Уральского государственного педагогического университета, г. Екатеринбург.

Аспирант Института физической культуры Уральского государственного педагогического университета, г. Екатеринбург.

В 2013 году поступила в Школу телевидения «Останкино» Московского института телевидения и радиовещания (МИТРО) на факультет «Ведущий теле- и радионовостей».

Награды 

 Орден Дружбы (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (5 апреля 2010 года).
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (19 июля 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани.

Примечания 

Выпускники Уральского педагогического университета
Синхронисты России
Чемпионы мира по синхронному плаванию
Чемпионы Европы по синхронному плаванию
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Олимпийские чемпионы от России
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию